Генрих Оттович Гейне (1906 — 1993) — советский ЛОР-врач немецкого происхождения.

Биография 
Родился 26 марта 1906 года. Окончил вокальное отделение Тифлисской консерватории (1929) и Тбилисский мединститут (1935). Ученик профессора Николая Михайловича Асписова.

В 1928 году на стажировке в Мариинский театр не рассчитал нагрузки и сорвал голос.

Работал, в дальнейшем, завкабинетом экспериментальной фонетики Тбилисской консерватории, ординатором клиники болезней ухо-горло-носа Тбилисского института усовершенствования врачей (1935-39); ассистентом клиники болезней ухо-горло-носа Тбилисского института усовершенствования врачей (1939-41); зав. врачебным участком, главврачом Семиярской райбольницы Павлодарской области (1941-44); врачом Павлодарской областной больницы (1944-55); завотделением болезней ухо-горло-носа Калужской областной больницы (1955-76).

Во время войны выслан как немец в Казахстан, в 1954 году реабилитирован. По приглашению профессора Сахарова приехал в Москву. Однако в московской прописке Гейне было отказано и он был вынужден перебраться в Калугу.

Заходя в палату на обход, он читал каждому пациенту стихи или пел что-нибудь из классики.

Был членом Правления научно-практического общества отоларингологов СССР и РСФСР, членом редакционной коллегии журнала «Вестник отоларингологии».

Умер в 1993 году.

Мнения 
Как вспоминал один из его учеников Герман Николаевич Склабинский: Он был прекрасным диагностом, ставил точные диагнозы в очень сложных случаях, которые выходили за область отоларингологии, неврологические, например, что подчёркивало его широкую эрудицию. Очень смелый хирург, диапазон операций, которые он с успехом проводил, был широчайшим: от онкологии до пластики лица. Он впервые в Калуге стал делать тимпанопластику. Был единственным в Калуге, кому это всё удавалось.

Примечания

Публикации 
 Генрих Оттович Гейне. [Оториноларинголог. К 60-летию со дня рождения). Вестник оториноларингологии (1966), №5, с. 123— 124, с портр.
 Константин Владиславович Скоркин. Они носили твою фамилию. Биографический справочник. Земская и советская медицина. 1900-1941. ч. 1, Москва, 2012, с. 326
 И. Захарова. Врач из старой гвардии // Весть. 1993. — 8 окт. Аннотация: Не стало Г.О. Гейне — отоларинголога облбольницы.
 Игорь Давыдович Шедвиговский. Генрих Гейне / Калужские губернские ведомости. — 2000. — №13 (апр.). — с. 15.
 С. Владимиров. Наставника помнят // Весть. — 2006. — 12 мая. — с. 11.

Ссылки 
 Пушкин, который стихов не сочинял
 Вестник оториноларингологии (1987) — Выпуски 2-6
 Летопись журнальных статей за 1976 год
 Калужский край: документы и материалы
 Именной указатель энциклопедий и справочников

Медики Великой Отечественной войны
Отоларингологи СССР
Выпускники Тбилисской консерватории

Выпускники Тбилисского медицинского университета